Марчелло Пера (; , Милан) — итальянский политик.

В 1972 году он окончил философский факультет Пизанского университета. Четыре года спустя, он начал свою академическую карьеру в университете, а в 1992 стал профессором философии. Пера был приглашенным профессором в отечественных и зарубежных университетах, в том числе в Лондонской школе экономики.

Он специализируется на изучении трудов Карла Поппера, австрийского философа, идеолога и пропагандиста «открытого общества». Является соавтором (вместе с кардиналом Йозефом Ратцингером, затем Папой Бенедиктом XVI) книги «Без корней», которая рассматривает прогрессивный моральный упадок Европы. Также публиковался в газетах, в том числе в «Corriere della Sera» и «La Stampa».

Принадлежал к Итальянской социалистической партии, после ее распада входил в правоцентристские «Вперед, Италия» и «Народ свободы». С 1996 по 2013 избран сенатором, в 2001—2006 он возглавлял Сенат Италии.

С 2020 года входит в партию Братья Италии.

Публикации 
 Induzione e metodo scientifico, 1978.
 Popper e la scienza su palafitte, 1981.
 Hume, Kant e l’induzione, 1982.
 Apologia del metodo, 1982.
 La Rana ambigua. La controversia sull’eletricità tra Galvana e Volta, 1986, ISBN 978-88-06-59310-0
 Scienza e retorica, 1992
 Ohne Wurzeln : Der Relativismus und die Krise der europäischen Kultur, (Originaltitel Senza Radici : Europa, Relativismo, Cristianesimo, Islam), Mitautor Joseph Kardinal Ratzinger, 2005, ISBN 3-936484-57-0
 Warum wir uns Christen nennen müssen : Plädoyer eines Liberalen (Originaltitel Perchè dobbiamo dirci cristiani : Il liberalismo, l’Europa, l’etica), Vorwort Papst Benedikt XVI., 2009, ISBN 978-3-86744-112-4

Литература 
 Campioni d’Italia. G. Barbacetto, Marco Tropea Editore, 2002, ISBN 8843803549.
 Siamo alla frutta. Ritratto di Marcello Pera. M. De Lucia, Kaos Edizioni, 2005, ISBN 88-7953-153-0.
 «Tolleranza e radici cristiane secondo Marcello Pera» . F. Coniglione, in Iride. Filosofia e discussione pubblica, 46, XVIII (2005), pp. 603—609
 «La forza dell’Occidente. Pera, Ratzinger e il relativismo della 'Vecchia Europa'». F. Coniglione, in Il Protagora, luglio-dicembre 2005, quinta serie, n. 6, pp. 7-46 *"Il sorriso di Crizia. Il relativismo elitario di Marcello Pera ". F. Coniglione, in La filosofia generosa. Studi in onore di Anna Escher Di Stefano, Bonanno, Acireale-Roma 2006, pp. 183—201

Ссылки 
 Профиль на сайте Сената 
 Marcello Pera’s official site 

Выпускники Пизанского университета
Философы науки
Академики Италии
Сенаторы Итальянской Республики
Члены Итальянской социалистической партии
Члены партии «Вперёд, Италия»
Члены партии «Народ свободы»
Председатели Сената Италии
Преподаватели Пизанского университета
Кандидаты в президенты Италии (2022)